Puerto (span.: Hafen) ist der Name folgender Orte:

 Puerto (Oviedo), spanisches Dorf in der Comarca von Oviedo

Puerto ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Puerto (* 1964), kubanischer Ringer
 Carlos del Puerto (* 1951), kubanischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Carlitos del Puerto (* 1975), kubanischer Jazzmusiker
 Elvira Rodriguez Puerto (* 1964), kubanische Autorin und Künstlerin
 Isabel del Puerto (1921–2014), österreichisch-mexikanisch-amerikanisches Model, Schauspielerin, Tänzerin, Schriftstellerin, Fotojournalistin, Maklerin und Unternehmerin
 Israel Puerto (* 1993), spanischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Porto (Begriffsklärung)